

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Smb“ beginnt.

Smb 



Smba 
 Smbat Sparapet (1208–1276), armenischer Chronist
 Smbatjan, Aschot (* 1969), armenischer Diplomat